Jucás steht für:
 Jucás, Gemeinde in Ceará, Brasilien

Jučas steht für:
 Jučas, litauischer Familienname